У́лица Ма́ршала Мере́цкова — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Маршала Мерецкова — улица в Москве.
 Улица Маршала Мерецкова — улица в Петрозаводске.
 Улица Маршала Мерецкова — улица в Санкт-Петербурге.

Маршала Мерецкова